V Afghánistánu se vedly tyto významné války:

 Islámské dobytí Afghánistánu (637–709)

Anglo-afghánské války
 První anglo-afghánská válka (1839–1842)
 Druhá anglo-afghánská válka (1878–1881)
 Třetí anglo-afghánská válka (1919)

další
 Afghánská krize (1885) – rusko-britský střet o Panždéh
 Reformy Amanulláha Chána a občanská válka (1929) – Habibulláh Ghází nakrátko svrhl vládu a stal se emírem
 Občanská válka v Afghánistánu (od roku 1978)
 Saurová revoluce (1978) – komunistické povstání
 Sovětská válka v Afghánistánu (1979–1989) – účast SSSR 
 Občanská válka v Afghánistánu (1989-1992) – pád vlády
 Občanská válka v Afghánistánu (1992-1996) – bezvládí a vzestup Tálibánu
 Občanská válka v Afghánistánu (1996-2001) – vláda Tálibánu
 Válka v Afghánistánu (2001–2021) – účast USA a NATO proti Tálibánu

Související články 
 Konflikt v Afghánistánu